

Населені пункти та їхні частини
 Вежбенцин — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Вежбенцин — село в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства
 Вежбенцин — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Вежбенцин — частина села Сьвіба в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Примітки